Imperiet kan være forskellige ting.

 Et imperium, et rige, der strækker sig over flere folkeslag
 Imperiet (bog), en bog skrevet af Michael Hardt og Antonio Negri
 Imperiet (band), et svensk punk- og rockband

Eksempler på imperier 
 Det belgiske koloniimperium
 Det britiske imperium
 Det franske koloniimperium
 Det italienske koloniimperium
 Det portugisiske koloniimperium
 Det spanske imperium
 Det svenske koloniimperium
 Det tyske koloniimperium

 Se også skabelonen om "Koloniimperier: (1870 til 1945)"

Fiktive 
 Det Galaktiske Imperium fra Star Wars-universet